DLY steht für:
 Air Independence (ICAO-Code), deutsche Fluggesellschaft
 Daily (deutsch: „täglich“), Luftfahrtabkürzung, siehe Abkürzungen/Luftfahrt/B–D
 Dillon’s Bay Airport (IATA-Code), Flugfeld bei Dillon’s Bay auf Erromango,  Insel der Neuen Hebriden

dly steht für:
 daily (deutsch: „täglich“), Luftfahrtabkürzung, siehe Abkürzungen/Luftfahrt/B–D

Abkürzung